No Fear est une ligne de mode créée en 1989 par Marty Moates.
No Fear est une chanson de The Rasmus.